Лавки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лавки — хутор в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Лавки — село в Мукачевском районе Закарпатской области.